Георгий Дмитриевич Колмогоров (10 ноября 1929, с. Верблюжье, Омский округ, Сибирский край, РСФСР) — советский государственный деятель, председатель Государственного комитета СССР по стандартам (1984—1989).

Биография 
В 1963 г. окончил Новосибирский электротехнический институт (заочно). Доктор технических наук (1972).

 1957—1966 гг. — на заводе полупроводниковых приборов: мастер, заместитель начальника цеха, начальник производственного отдела, заместитель главного инженера, начальник ОКБ.
 1966—1973 гг. — директор завода полупроводниковых приборов.
 1973—1975 гг. — генеральный директор производственного объединения «Электронприбор».
 1975—1984 гг. — первый заместитель министра промышленности средств связи СССР.
 1984—1989 гг. — председатель Государственного комитета СССР по стандартам.

Член КПСС с 1952 г. Кандидат в члены ЦК КПСС 1986—1990 гг. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Аджарской АССР.

С июля 1989 года — персональный пенсионер союзного значения.

Награды и звания 
Награждён орденом Александра Невского (2019), орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени. Лауреат Государственной премии СССР (1973). Лауреат Премии Совета Министров СССР (1973).

Источники 
 
 

Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Аджарской АССР
Машиностроители
Персональные пенсионеры союзного значения
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Председатели Государственных комитетов СССР
Делегаты XXVII съезда КПСС